Pavlásek ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Pavlásek (* 1994), tschechischer Tennisspieler
 Petr Pavlásek (1947–2023), tschechoslowakischer Gewichtheber